HMS Bruiser ali HMS Bruizer je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Bruiser (1854) 
 HMS Bruiser (1942)
 HMS Bruizer (1797) 
 HMS Bruizer (1804) 
 HMS Bruizer (1867) 
 HMS Bruizer (1895)

Bruiser